

Sigle 
 FFO – Fondo di Finanziamento Ordinario: strumento di finanziamento delle università in Italia.

Codici 
 FFO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wright-Patterson Air Force Base, Dayton (Ohio), Stati Uniti